A designação de Bayer Delta Telescopii é compartilhada por duas estrelas na constelação de Telescopium. Elas estão separadas no céu por 600 segundos de arco.

Delta1 Telescopii
Delta2 Telescopii

Referências 

Desambiguação